Naselja u Srbiji:
 Beljina (Barajevo, Srbija), naselje u sastavu općine Barajevo
 Beljina (Čačak, Srbija), naselje u sastavu općine Čačak